Villette (Meurthe-et-Moselle)
 Villette (Saboia)
 Villette (Yvelines)
 Villette (Itália)

Desambiguações de topônimos